Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, eerder Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) geheten
 Oberkommando der Wehrmacht